

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9
 Zakupniki – część wsi Miroszów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Racławice
 Zakupniki – część wsi Pęczelice w woj. świętokrzyskim, w pow buskim, w gminie -Zdrój
 Zakupniki – część wsi Skorzów w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Zakupniki – część wsi Skotniki Duże w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Zakupniki – część wsi Żerniki Górne w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Zakupniki – kolonia wsi Rzędów w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy
 Zakupniki – część wsi Staniowice w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Zakupniki – przysiółek wsi Uników w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Zakupniki – część wsi Zalesie w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice